Реч Златица је изведеница од речи злато. Она може имати више значења:

 У биологији:
 Куна златица, врста сисара;
 Златица (биљка), врста биљке;
 Буба златица, врста инсекта;

 У Географији:
 Манастир Златица, манастир Српске православне цркве у Црној Гори; Дољани код Подгорице
 Манастир Златица, манастир Српске православне цркве у Румунији;
 Златица (Соколовац), као село са српском мањином у Румунији, у близини истоименог манастира;
 Златица (Подгорица), градска четврт у граду Подгорица
 Златица (Бугарска), град у Бугарској, у Софијској области.
 Златица (Банат), насеље код Зрењанина.
 Златица (река), река у Банату.